Синее — название нескольких озёр:

Россия 
 Синее — озеро в Циблском крае Латвии и Пограничной волости Красногородского района Псковской области
 Синее (Зетье) — озеро в Пухновской волости Куньинского района Псковской области

Украина 
 Синее — озеро в Киеве

См. также 
 Синее смещение